Різдвяний ярмарок в Хмельницькому — традиційний ярмарок, який відбувається на вулиці Проскурівський поблизу кінотеатру ім. Т. Г. Шевченка у місті Хмельницькому напередодні різдвяних та новорічних свят та триває ще деякий час після їх завершення. Перші історичні згадки про ярмарки до Нового року та Різдва на території Плоскирова датовані 1578 роком, коли містечко отримало привілей від короля Стефана Баторія на проведення щорічних ярмарок на Новий рік та Різдво, отже історія новорічних та різдвяних ярмарок у Хмельницькому складає більше 400 років.

Історія

XVI—XIX століття 
Плоскирів був одним із пунктів торгового шляху, що простягався з Городка Бедрихова до поселень Летичівського повіту, а далі проходив до Східного Поділля, Київщини, Московської держави та країн Сходу та Півдня. Ярмарок у Проскурові відвідували купці з Волині, Литви, Польщі, Білорусі. В 1578 році містечку Плоскирову (одна з колишніх назв Хмельницького) був наданий привілей польським королем Стефаном Баторієм на проведення щорічних ярмарок на Різдво та Новий Рік.

У 1650-1680-х роках ярмарки відвідували лубенські купці.

В 1770-х роках Проскирів переживав економічний спад. В 1770 році в Проскирові померло через чуму близько 500 жителів. Для покращення економічної ситуації, король Станіслав-Август Понятовський 22 грудня 1775 року видав Плоскирову привілей проводити дві щорічні ярмарки, одна з них була новорічна. Новорічний ярмарок тривав два тижні. В привілеї було сказано, що ярмарок має проведитись для підтримки цієї території. які збідніла через різні нещасні випадки.

В кінці 18 століття у Проскурові проводилось 13 ярмарок на рік, одним з них був Новорічний ярмарок, який проводився 1 січня і тривав один день. Новорічний ярмарок відвідували купці з Чорноострова та Миколаїва(нині Миколаїв — селище у Хмельницькому районі), Фельштина, Кузьмина, Сарнова.

В 1820-1830-х роках Новорічний ярмарок був одним з 14 щорічних ярмарків, які відбувались у місті. Він тривав 1 день. За твердженнями дослідників, ярмарки, що проводились у Проскурові, за своїм значенням поступались лише тим, що проводились у Ярмолинцях у той час. Участь у ярмарках брали селяни, поміщики, торгівці, ремісники. Окрім торгівлі, вони укладали договори та домовлялись про майбутню торгівлю. На ярмарку продавали вироби з дерева та металу, напої, бакалею, продукти бджільництва, мануфактури, тваринництва, гуральництва, скотарства.

XXI століття. Сучасна історія Хмельницького Різдвяного Ярмарку 

2017-2018

В 2017 році різдвяний ярмарок змінив своє розташування: він перемістився з початку вулиці Проскурівської біля торгівельного центру «Дитячий світ», до площі поблизу кінотеатру ім Шевченка.

19 грудня 2017 року засвітила вогні нова штучна ялинка. В минулі роки головне ялинкове дерево Хмельницького було «живим». Окрім неї, в центрі міста були встановлені ілюмінації сніговиків,оленів та двох янголів на вході до Різдвяного Ярмарку. 

Того ж дня в приміщенні кінотеатру ім.Шевченка відкрили благодійний пункт,в якому від небайдужих хмельничан приймали речі,іграшки та солодощі для дитячих будинків.

9 січня 2018 року біля головної ялинки відбувся вечір колядок та щедрівок під назвою «Колядують зорі на Різдво».

В ньому взяли участь фольклорні колективи міста — зразковий фольклорний гурт «Ладосвіти», фольклорний ансамбль «Ладовиці», громадська організація «Відродження традицій Поділля». Різдвяна новорічна програма складалась з виступів різдвяного лялькового «Вертепу», реконструкція новорічного обряду водіння «Кози», колядки церковні, світські та щедрівки.

З 2018 року новорічний ярмарок почав працювати у перший день зими — 1 грудня. До цієї дати він розпочинався з 19 грудня.

2018-2019

У 2018 році різдвяний ярмарок діяв з 1 грудня 2018 року по 19 січня 2019 року.

13 грудня на Андріївські вечорниці під час театралізованого дійства учасники творчих колективів "ворожили", присутніх хмельничан пригощали калитою та варениками, а вже пізніше на головній сцені виступив гурт Чумацький шлях. 

19 грудня неподалік ялинки була встановлена нова фотозона «Різдвяні поцілунки під омелою», яка за словами організаторів Ярмарку є популярною локацією та атрибутом свята в країнах Європи та США.

В 2018 році був оновлений вигляд ярмаркових будиночків, ескізи до яких розроблялися взимку та на початку весни 2018 року.

8 січня відбулося Загальноміське колядування - перший Парад Вертепів зібрав близько 30 творчих та освітніх колективів міста,які пройшовши від «Дитячого світу» до Різдвяного ярмарку,на майданчику біля кінотеатру Шевченка. Згодом, на сцені розпочалися театральні виступи.

За час проведення новорічно-різдвяних заходів у гостині Св.Миколая для дітей та учнів навчальних закладів подарували понад 3,5 тисячі книг.

2019-2020

У 2019 році Різдвяний ярмарок  розпочався в перший день зими. 
Вже традиційно,1 грудня, відбулося урочисте відкриття ярмарку з концертом та зимовим шоу за участі різних виконавців.

Хмельницький став першим містом, в якому була встановлена новорічна ялинка.

Ялинка,яка встановлена у центрі ярмарку на Проскурівській, має висоту 18 метрів та прикрашена майже 500 новорічними іграшками.. 

На території ярмарку запрацювали будиночки з сувенірами, напоями, їжею та новорічними іграшками,а також встановлена алея фотозон, від вулиці Проскурівського підпілля до вулиці Володимирської. 
Під час роботи ярмарку відбувалося проведення різноманітних святкових концертів та театралізованих вистав.

13 грудня 2019 року відбулося театралізоване дійство «На Андріївські вечорниці — всі дівчата чарівниці» з кусанням калити, народними співами і танцями під звуки національних інструментів від місцевих колективів, яке згодом продовжилося - батлом ді-джеїв на сцені.

19 грудня поблизу головної ялинки хмельничани відзначили Свято Миколая з привітанням від новорічних персонажів від різних країн, та музичною програмою.  

31 грудня — 1 січня — новорічна програма «New year night».

Вона розпочалася о 23:00 та тривала до 3-ї години ночі. 
Для хмельничан напередодні підготували мандаринові батли, печиво з передбаченнями, дискотеку, шоу пі-джейок. 
Розважали гостей хмельницький Санта Клаус та скрипаль Антон Вараниця. 
Перед настанням півночі на великому екрані показували зворотний відлік до нового 2020 року.

11 січня в рамках проведення Різдвяного ярмарку "стометрівкою" крокували учасники щорічного Параду вертепів. Серед них шість фольклорних колективів, представники більше 30 закладів освіти та гості з області - фольклорний колектив «Берегиня» із села Зелені Курилівці (Новоушицький район). 
 
Дійство було перенесено на 11 січня,внаслідок Збиття Boeing 737 під Тегераном
,а усі святкові заходи які були заплановані в місті на 8 січня - відмінили.

14 січня 2020 — "Щедрий вечір з Василем і Маланкою".

19 січня 2020 — на водохресний святвечір відбулося закриття Різдвяного ярмарку.
Фінальною композицією концертної програми стала презентація нової пісні про Хмельницький від гурту «Stanza» під назвою «Ми над Бугом»,яку вони виконали разом з хором Хмельницької дитячої школи мистецтв «Райдуга».

Однак,цьогоріч, він працював ще тиждень після його урочистого закриття:

- повідомив начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков.

Гостина Святого Миколая працювала з 20 грудня 2019 року до 9 січня 2020.

2020-2021 
У 2020 році Різдвяний ярмарок та новорічна ялинка офіційно запрацювали 4 грудня. У зв'язку з карантином урочистих заходів не влаштовували. На Проскурівській встановили тунель у вигляді цифр 2021. Цього року кількість будиночків зменшилась до 37, а відстань між ними, відповідно, збільшили, щоб уникнути скупчення відвідувачів ярмарку. Тут також встановили Колесо огляду. Тематичні майстер-класи проводяться онлайн. 8 грудня працівники ДСНС перевірили, чи дотримуються продавці на Різдвяному ярмарку правил техніки безпеки. Суттєвих порушень не виявили.У різдвяних будиночках усі охочі можуть придбати унікальні сувеніри, вироби ручної роботи, гірлянди, новорічні прикраси, святковий декор, а також поласувати шашликом, різними смаколиками та покуштувати гарячі напої.На Різдвяному ярмарку проводилася благодійна акція «Книга Добра». Під час акції збирали книги для діток, які перебувають на лікуванні у Хмельницькій міській дитячій лікарні. У зв'язку з локдауном Різдвяний ярмарок тимчасово припинив своє функціонування у період з 8 по 24 січня. Вже 25 січня він відновив свою роботу та працюватиме до 14 лютого.

Примітки

Джерела

Посилання 
 Запрошуємо підприємців, місцевих виробників та майстрів долучитися до Різдвяного ярмарку
 Різдвяний ярмарок у Хмельницькому

Ярмарки
Хмельницький